Elena puede referirse a:
 Elena, nombre de pila de mujer.

Personalidades con ese nombre 

 Elena Abelson (1904-1993), conocida como Tamara Talbot Rice, historiadora del arte ruso-inglesa.
 Elena de Borbón y Grecia (n. 1963), primogénita del rey Juan Carlos I de España.
 Elena de Constantinopla (ca. 250-329), santa.
 Elena Delle Donne (n. 1989), baloncestista estadounidense.
 Elena G. de White (1827-1915), pionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
 Elena Gheorghe (n. 1985), cantante rumana.
 Elena Huelva (2002-2023), activista española contra el cáncer.
 Elena Lecapena (911-961), emperatriz bizantina.
 Elena Paparizou (n. 1982), cantante greco-sueca.
 Elena Pavlovna (1807-1873), princesa alemana.
 Elena Serra (1991-), bloguera en el mundo de la moda.

Localidades 

 Elena, localidad de la provincia de Córdoba (Argentina).
 Elena, ciudad de la provincia de Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Personajes 
 Elena, personaje ficticio de la saga de videojuegos de pelea Street Fighter.
 Elena de Troya, personaje de la Mitología Griega.
 Elena Castillo Flores, personaje ficticio de la serie  Elena de Avalor

Televisión 
 Elena de Avalor, serie animada de Disney.

Música 
"Elena" canción del grupo de rock argentino Manal.